AIK Fotbolls säsong 1921

1921
SM

Svenska Serien (1920-1921)

Källor

1921
Fotbollssäsongen 1920/1921 efter lag
1920 i Sverige
1921 i Sverige